Чемпионат Нидерландов 2006 прошёл в Хилверсюме с 16 по 29 июня 2006 года.

Категория: 13-я (средний рейтинг: 2569).

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Нидерландов по шахматам
2006 год в шахматах
Июнь 2006 года
Спорт в Нидерландах в 2006 году
Спортивные соревнования в Хилверсюме